Lokomotiw Kaliningrad (ros. «Локомотив» Калининграде) – żeński klub siatkarski z Rosji powstały w 2018 roku z bazą w mieście Kaliningrad. Zespół od sezonu 2018/2019 występuje w rosyjskiej Superlidze.

Sukcesy 

Mistrzostwo Rosji:
  2021
  2019, 2020
Superpuchar Rosji: 
  2019

Kadra

Sezon 2021/2022

Sezon 2020/2021

Sezon 2019/2020

Sezon 2018/2019

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Russia F.: Nuova squadra a Kaliningrad. Conferme a Kazan http://www.volleyball.it 
 В Калининграде учреждена профессиональная женская волейбольная команда http://www.newkaliningrad.ru 
 Волейбольный "Локомотив" из Калининграда. Новый претендент на медали ЧР? http://rsport.ria.ru 

Sport w Kaliningradzie
Rosyjskie kluby siatkarskie
Kluby siatkarskie założone w 2018